Преї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південний схід від Парижа, 110 км на північний захід від Діжона, 15 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 63 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 148,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Преї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Преї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)]
 [ Розташування муніципалітету Преї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна